Río Arandilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Arandilla (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Burgos, 
 Río Arandilla (vattendrag i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar